Чернев е българско фамилно име. Може да се отнася за някое от следните понятия.

Личности 
 Чернев
 Борис Чернев (1964 – 2009) – български актьор
 Валентин Чернев (1947) – български поет, журналист
 Георги Чернев (1944) – български медик, професор
 Григор Чернев (1934) – български кинокритик
 Димитър Чернев – няколко души с това име
 Желю Чернев (1828 – 1893) – български революционер, войвода
 Марко Чернев – български партизански командир
 Неделчо Чернев (1923 – 2000) – български режисьор
 Николай Чернев (1919 – 2010) – български генерал, политик
 Павел Чернев (1969 – 2016) – български политик
 Петър Чернев – няколко души с това име
 Янко Чернев (1928) – български актьор
 Чернева
 София Чернева (1967) – българска актриса
 Юлияна Чернева (1954) – българска актриса

Други 
 Иля Чернев – псевдоним на Александр Леонов (1900 – 1962), руски съветски писател, преводач
 Чернев – 2 села в Украйна

Вижте също 
 Партизански отряд „Марко Чернев“
 Чернево
 Черньово

Български фамилни имена